Вища Ліга 2013

Команди учасниці 

У 2013 році у Вищій Лізі будуть брати участь виключно українські команди, а саме:
 Скіфи-ДонНТУ (Донецьк) (чемпіони 2012)
 Київські Бандити (володарі Кубка України 2012)
 Київські Слов'яни
 Харківські Атланти (фіналісти Кубка України 2012)
 Дніпропетровські Ракети (переможці Першої Ліги 2012)
 Одеські Пірати (фіналісти Першої Ліги 2012)
 Сімферопольські Таври

Календар змагань 
Під час регулярного чемпіонату команда проводить лище по одній грі зі своїм суперником.

Календар ігор:
 27-28.04

Таври — Пірати

Словяни — Атланти

Ракети — Скіфи-ДонНТУ

 11-12.05

Атланти — Ракети

Скіфи-ДонНТУ — Бандити

Пірати — Словяни

 25-26.05

Бандити — Словяни

Ракети — Пірати

Скіфи-ДонНТУ — Таври

 8-9.06
Бандити — Атланти

Словяни — Таври

Пірати — Скіфи-ДонНТУ

 22-23.06

Таври — Бандити

Атланти — Пірати

Словяни — Ракети

 6-7.07

Атланти — Скіфи-ДонНТУ

Ракети — Таври

Пірати — Бандити

 20-21.07

Бандити — Ракети

Таври — Атланти

Скіфи-ДонНТУ — Словяни

Підсумкова турнірна таблиця

Посилання 
 Федерація американстького футболу України

Чемпіонат України з американського футболу